Цзяньюань (140—135 до н. е.) — династія Хань.
 Цзяньюань (315—316) — династія Рання Чжао.
 Цзяньюань (343—344) — династія Східна Цзінь.
 Цзяньюань (365—385) — династія Рання Цінь.
 Цзяньюань (479—482) — династія Чао.
 Цзяньюань (536—551) — династія Сілла.

Китайські девізи правління